Dies ist eine Liste von Sternen im  Sternbild Wassermann.

Sternbild Wassermann
!Liste von Sternen im Sternbild Wassermann